Thecocodium är ett släkte av nässeldjur. Thecocodium ingår i familjen Ptilocodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Thecocodium